De Hollywood Walk of Fame is het gedeelte van het trottoir dat langs Hollywood Boulevard en Vine Street loopt in Hollywood (bij Los Angeles), waarop meer dan 2500 grote kleurige tegels in de vorm van een ster zijn aangebracht elk met de naam van een beroemdheid uit de wereld van film, televisie, radio, muziek en/of theater. Om aan te geven in welke categorie de ster toebedeeld is, staat er een klein embleem onder de naam van de beroemdheid. Ter hoogte van het TCL Chinese Theatre zijn bovendien enkele tientallen betonnen tegels waar diverse beroemdheden hun hand- en voetafdrukken alsmede een persoonlijke boodschap in het natte cement hebben achtergelaten. Sinds 1990 is er ook een Walk of Fame Europe in Rotterdam en sinds 1998 de Canada's Walk of Fame in Toronto.

Geschiedenis 
Het plan voor de Hollywood Walk of Fame kwam van E.M. Stuart, die het idee in 1953 aan de gemeente voorlegde.
Hij wilde met de Walk of Fame een aandenken creëren om de glorie van Hollywood te benadrukken.
Ook Harry Sugarman, president van de Hollywood Improvement Association, wordt vaak als medebedenker van de Walk of Fame gezien.
In 1955 werd het plan goedgekeurd door de gemeenteraad van Los Angeles en in maart 1956 was het ontwerp voor de stervormige tegels klaar. In 1956 en 1957 werden 1558 beroemdheden geselecteerd door een comité voor opname op de Walk of Fame, afkomstig uit de vier takken van de entertainmentindustrie van toen: film, televisie, audio en radio. Onder hen bevonden zich prominente namen als Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, Walt Disney, Hal Roach, Mack Sennett en Walter Lantz.

Joanne Woodward wordt vaak gezien als de eerste persoon die een ster op de Walk of Fame kreeg, maar in werkelijkheid is er geen sprake van een “eerste ster” daar in 1958 de eerste acht sterren gelijktijdig onthuld werden. Deze ceremonie was bedoeld om het publiek enthousiast te maken en om te laten zien wat de bedenkers voor ogen hadden. Vlak daarna zou met de daadwerkelijke bouw begonnen worden, maar twee rechtszaken vertraagden de aanleg. Allereerst spanden eigenaren van de panden aan Hollywood Boulevard een proces aan vanwege de extra belasting die ze moesten betalen om de Walk of Fame te bekostigen. Ten tweede eiste de zoon van Charlie Chaplin een schadevergoeding van 400.000 dollar omdat zijn vader geen ster zou krijgen. In oktober 1959 werd het eerste proces in het voordeel van het comité beslist en kort daarna werd de klacht van Chaplin niet-ontvankelijk verklaard. Hierop kon men met de aanleg van de Walk of Fame beginnen.

Tijdens de jaren 60 en 70 kende de Walk of Fame maar weinig groei. In 1978 werd de Walk of Fame door het stadsbestuur van Los Angeles benoemd tot cultureel-historisch monument. Radiopersoonlijkheid Johnny Grant wordt vaak gezien als de man die de Walk of Fame nieuw leven inblies en tot een belangrijke toeristische attractie maakte, door voortaan bij het plaatsen van een nieuwe ster hier de pers uitgebreid verslag van te laten doen. In 1980 kreeg hij zelf een ster op de Walk of Fame, in 2002 volgde een tweede.

In 1978 was Mickey Mouse het eerste fictieve personage dat een ster op de Walk of Fame kreeg. Daarmee werd de trend gezet om ook animatieseries en de hierin voorkomende personages sterren te geven. In 1984 werd een vijfde categorie toegevoegd: theater. In 2008 werd de Walk of Fame gerestaureerd voor een bedrag van 4,2 miljoen dollar. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen, werd de "Friends of Walk of Fame" opgericht. Op 20 juni 2013 werd de 2500e ster onthuld. Deze ster is toegewezen aan Jennifer Lopez. In 2023 werd de categorie 'Sports Entertainment' geïntroduceerd.

Vandaag de dag is het selecteren van nieuwe namen voor de Walk of Fame in handen van het Hollywood Chamber of Commerce Walk of Fame Selection Committee. Dit comité ontvangt jaarlijks ongeveer 200 nominaties. Iedereen mag iemand nomineren.

Lijst van sterren 
Deze lijst is bijgewerkt tot 6 maart 2023.

De volgende codering wordt gebruikt voor de diverse categorieën:

Externe link 
 Website van de Hollywood Chamber of Commerce

Cultuur in Los Angeles
Filmlijsten
Lijsten van acteurs
Cinema in de Verenigde Staten